Белогорский — топонимы

 Белогорский, Анатолий Иванович — советский военачальник, генерал-лейтенант

Казахстан 
 Белогорский — посёлок в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Белогорский — посёлок в Холмогорском районе Архангельской области.
 Белогорский — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Белогорский — хутор в Аургазинском районе Башкортостана.
 Белогорский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Белогорский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Белогорский — посёлок в Беляевском районе Оренбургской области.
 Белогорский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.

Ручьи 
 Белогорский (Амурская область)
 Белогорский (Хабаровский край)
 Белогорский (Саянский район) — Красноярский край
 Белогорский (Курагинский район) — Красноярский край